Vásárhelyi:
 Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző; 1908, Pécs – 1997)
 László Vásárhelyi, primar al Clujului în perioada 1940 - 1941

 Vásárhelyi Hírlap (Jurnalul Târgumureșean), un cotidian de limba maghiară din județul Mureș

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania